Filipów steht für Orte und Gemeinden in Polen:
 Filipów, ehemalige Stadt und Sitz der Gmina Filipów in der Woiwodschaft Podlachien
 Gmina Filipów, Landgemeinde in der Woiwodschaft Podlachien
 Gromada Filipów, ehemalige Gromada in der Woiwodschaft Białystok
 Filipów, Ortschaft der Gmina Grabów in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Grabów#Weitere Ortschaften

Siehe auch:
 Filipov